Каскавел — топоним:
 Каскавел — город и муниципалитет в Бразилии, штат Парана;
 Каскавел — агломерация в Бразилии, штат Парана;
 Каскавел — муниципалитет в Бразилии, штат Сеара;
 Каскавел — микрорегион в Бразилии, штат Парана;
 Каскавел — микрорегион в Бразилии, штат Сеара.